VWFI steht für:

 Verein Wirtschaft für Integration
 Very Wide Field Imager, Weltraumteleskop-Technologie

VWFI